Дея́ния — многозначный термин для исторической хроники.

 Деяния святых апостолов (; ) — книга Нового Завета; единственная новозаветная книга, имеющая характер исторической хроники.
  () — исторические хроники на латыни.
 Деяния ()— также исторические хроники на латыни:
 

Исторические хроники
Исторические сочинения